Штиль — безветренная или тихая погода с очень слабым ветром.

Люди 
 Штиль, Генрих (1829—1886) — органист и композитор.
 Штиль, Георгий Антонович (род. 1932) — советский и российский актёр театра и кино.
 Штиль, Йорг (род. 1968) — швейцарский футболист.

Музыка 
 «Штиль» — альбом рок-группы «Ария», вышедший в 2002 году, а также песня из альбома «Химера».
 Штиль — в нотной записи вертикальная палочка нотного знака, указывающая длительность нот.

Кино 
 «Штиль» — военная драма 2011 года.

Военное дело 
 «Штиль» — малый ракетный корабль.
 «Штиль» — российская ракета-носитель, созданная на базе Р-29РМ (РСМ-54).
 «Штиль-1» — зенитно-ракетный комплекс советского производства.

См. также 

 Stihl